Polo puede referirse a:
En alimentación:
Polo, helado, usualmente a base de agua, que tiene un palito para cogerlo.
Polar, cerveza de Venezuela.

En automoción:
Polo, automóvil del fabricante Volkswagen.

En deportes:
Polo, deporte que se practica montado a caballo;
Waterpolo, deporte que se practica en el agua.

En electricidad:
Polaridad eléctrica.

En física:
Polo magnético de un imán;
Polos magnéticos de la Tierra;
Órbita polar, órbita que pasa cerca de los polos de un planeta.

En filosofía:
Leonardo Polo, filósofo español del siglo XX.

En geografía:
Polo, ciudad de la República Dominicana.
Polo, ciudad de Illinois, Estados Unidos.
Polo, ciudad de Misuri, Estados Unidos.
Polos geográficos de la Tierra:
Polo Norte
Polo Sur

En astronomía:
Polo celeste, los dos puntos en que el eje de rotación de la Tierra corta la esfera celeste.

En industria:
Polo tecnológico, lugar donde se concentran industrias e instituciones tecnológicas. 

En matemáticas:
Singularidad no evitable en análisis complejo.

En mecánica:
Polo de velocidades, punto de velocidad nula de un sólido plano.

En vestimenta:
Polo, una camiseta con cuello;
Polo, en Perú es una camiseta;
Polo o polos, a veces también conocido como pilo o pilos, gorro o corona cilíndrica alta que típicamente portaban las diosas mitológicas de la antigua Grecia.

En música:
Polo, cante flamenco;
Nombre artístico de Leopoldo Sánchez Labastida, exvocalista de Los Apson.

En química:
Molécula polar, efecto de la distribución de carga eléctrica dentro de una molécula.

En política:
Polo Democrático Alternativo, partido político colombiano;
Polo, periódico de dicho partido.
Polo Obrero, organismo sindical y piquetero del Partido Obrero (Argentina).

En transporte:
Polo (estación), estación del TransMilenio de Bogotá.